Ворга-Шор — топоним; название рек:

Россия 
 Ворга-Шор (река) — река в Ямало-Ненецком АО.
 Ворга-Шор (приток Грубе-Ю) — река в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.
 Ворга-Шор (приток Нёрка-Ю) — река в Ханты-Мансийском АО. 
 Ворга-Шор (приток Пальник-Ю) — река. 
 Ворга-Шор (приток Ручь-Ю) — река.
 Ворга-Шор (приток Усы) — река.
 Ворга-Шор (приток Яней-Ты-Виса) — река.